John Ford puede referirse a:
 John Ford (dramaturgo) (1586-1640), dramaturgo, poeta y actor inglés;
 John Ford (1894-1973), actor, director y productor cinematográfico estadounidense;
 John Ford (libro), libro sobre el anterior publicado en 1967 por Peter Bogdanovich;
 John M. Ford (1957-2006), escritor estadounidense de ciencia ficción.